Okręty US Navy o nazwie USS  "Altamaha", pochodzącej od miasta Pittsburgh:

 Pierwszy "Altamaha" (CVE-6) był lotniskowcem eskortowym, został przekazany Royal Navy w momencie przyjęcia o służby w US Navy w ramach programu Lend-Lease. W Marynarce Brytyjskiej przemianowany na HMS "Battler".

 Drugi "Altamaha" (CVE-18) był także lotniskowcem eskortowym, służył w II wojnie światowej na Pacyfiku w latach 1942 - 1945.
Altamaha